Гродзиск-Мазовецкий:

 Гродзиск-Мазовецкий — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Гродзиский повят.
 Гродзиск-Мазовецкий — гмина (волость) в Польше, входит в Гродзиский повят, Мазовецкое воеводство.